Memoriał Kamili Skolimowskiej – międzynarodowy mityng lekkoatletyczny organizowany przez Fundację Kamili Skolimowskiej.

Zawody poświęcone są pamięci zmarłej w lutym 2009 Kamili Skolimowskiej – mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem z 2000 roku. Pierwsza edycja mityngu odbyła się 2 maja 2009, kilka miesięcy po śmierci zawodniczki, na boiskach rzutowych warszawskiej Skry. Rozegrano wówczas konkursy rzutu młotem kobiet i mężczyzn oraz zapowiedziano, że kolejne edycje zawodów nie są planowane. Memoriał powrócił do kalendarza lekkoatletycznego w 2011 roku i od tego czasu odbywa się każdego roku. Od 2020 roku Memoriał zaliczany jest do cyklu World Athletics Gold Continental Tour zaś od 2022 jest też zaliczany do prestiżowej dla świata lekkiejatletyki Diamentowej Ligi.

Edycje

Rekordy mityngu

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Festiwal Rzutów im. Kamili Skolimowskiej 2015

Przypisy 

!